El Torneig de Washington DC 2014, oficialment conegut com a Citi Open 2014, és una competició tennística jugada sobre pista dura. Fou la 46a edició en categoria masculina i inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP, i la quarta en categoria femenina inclosa en International Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 26 de juliol i el 3 d'agost de 2014 al William H.G. FitzGerald Tennis Center de Washington DC, Estats Units.

El tennista canadenc Milos Raonic es va imposar en la primera final de l'Era Open disputada per dos tennista canadencs. La russa Svetlana Kuznetsova va trencar una ratxa de quatre anys sense guanyar un títol individual. La seva rival, la japonesa Kurumi Nara va disputar les finals individual i de dobles però va ser derrotada en ambdues.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014